Вя́земская у́лица (название утверждено 25 декабря 1961 года) — улица в Москве, на территории района Можайского района Западного административного округа. Входит в состав Северо-Западной хорды.

Описание 
Проходит в направлении с севера на юг между Можайским шоссе и Рябиновой улицей. В начале улицы к ней справа примыкает Беловежская улица, затем улица пересекает под эстакадой Сколковское шоссе, через 400 метров к ней справа (к участку с односторонним движением в сторону Рябиновой улицы) примыкает Витебская улица, а ещё через 800 метров улица вливается под эстакадой в Рябиновую улицу.

Нумерация домов начинается от Можайского шоссе. Чётная сторона улицы проходит по границе значительно реконструированного и модернизированного в 2007—2012 гг. 95-го квартала района Можайский (ранее района Кунцево) Западного АО Москвы.

История 
Улица названа 25 декабря 1961 года по старинному городу Вязьма Смоленской области в связи с расположением улицы на западе Москвы. Улица образовалась после того как эта территория была присоединена к Москве в 1960 году и стала районом жилищной застройки.

В советское время была участком правительственной трассы, соединявшей Кремль с правительственной дачей Заречье. В 1970-е — начале 1980-х годов по улице регулярно проезжал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

6 ноября 2018 года улица была продлена от Сколковского шоссе до транспортной развязки с Рябиновой улицей с включением в неё бывшего Проектируемого проезда № 1901.

Транспорт

Автобус 
По северной части улицы (только от Можайского шоссе до Сколковского шоссе) следуют автобусы:
 180 — 66-й квартал Кунцева — Беловежская улица
 231 — Метро «Филёвский парк» — Беловежская улица 
 609 — МЦД «Кунцевская» — Беловежская улица
 818 — Метро «Филёвский парк» — Международный университет (маршрут Подмосковья)
 867 — Метро «Молодёжная» — Немчиново (маршрут Подмосковья)

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 1 (к1, к2, к3), 3 (к1, к2, к3) — кирпичные пятиэтажные дома, построенные по индивидуальным проектам
 5 — панельный девятиэтажный жилой дом
 7 — средняя школа № 239 (1195)
 9 (к1, к2) — жилые кирпичные пятиэтажные дома
 11 (к1), 13, 15, — жилые кирпичные пятиэтажные дома
 11 (к2) — здание Мосводоканала
По чётной стороне:
 4 — центр обслуживания клиентов ОАО «Сбербанк России»
 6, 8, 10 — жилые дома переменной этажности (2013 год, ОАО «Главмосстрой»)
 12, корпус 1 — 16-этажный жилой дом (2012 год, ОАО «Главмосстрой»)
 16 — ресторан «У пиковой дамы», магазин «Продукты»
 18, корпус 1 — 22-этажный жилой дом (2013 год, ГК «ПИК»)
 14, 24 — типовые панельные девятиэтажные дома (подлежат реконструкции)
 парковая прогулочная зона «Беловежский пруд»

Северо-Западная хорда 

Северо-Западная хорда — автомобильная дорога в Москве. Строится вместо Четвёртого транспортного кольца, от которого было решено отказаться в силу его крайней дороговизны. Насчитывает в себе 5 участков, которые проектируются и строятся отдельно друг от друга. Вяземская улица войдёт в состав 4 (южного) участка Северо-Западной хорды.

Организация движения по улице Толбухина осуществляется по следующей схеме: движение по Вяземской улице осуществляется в три полосы от Можайского к Сколковскому шоссе. Транспортный поток в обратном направлении перенаправлен на улицу Витебскую.

В ходе публичных слушаний по прохождению Северо-Западной хорды жителями было озвучено множество претензий и замечаний. В итоге проект магистрали по улицам Кубинка, Толбухина, Витебская и Вяземская подкорректировали, снизив количество полос с четырёх до трёх.

Примечания 

Улицы Северо-Западной хорды
Улицы Москвы, названные в честь городов